Фінал змагань зі спортивної гімнастики у командному заліку серед жінок на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді пройшов 8 липня 2013 року у Центрі гімнастики у Казані, Росія.

Володарками золотих медалей стали спортсменки з Росії, срібні та бронзові медалі отримали спортсменки з Японії та Німеччини, відповідно.

Призери

Деталі

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади 2013
 Спортивна гімнастика на сайті Універсіади
 Літня Універсіада 2013 — Спортивна гімнастика — Технічне керівництво

Одиночки (чоловіки)
2013 у спортивній гімнастиці